

Geografia

 Brookland – villaggio del Kent, Inghilterra

 Brookland – città dell'Arkansas